Чжуан-цзи () — китайський філософ, представник даоської школи
 Чжуан-цзи — однойменний твір китайського філософа Чжуан-цзи